У́лица А́зина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

 Улица Азина — улица в Астрахани.
 Улица Азина — улица в Донецке.
 Улица Азина — улица в Екатеринбурге.
В Казани:
Улица Азина — улица в посёлке Киндери Советского района.
Улица Азина — несуществующая улица в бывшей слободе Восстания.
 Улица Азина — улица в Ижевске.
 Улица Азина — улица в Саратове.